Hassan (franska: Hassan (AR), Hassan (Arrondissement), arabiska: اليوسفية (المقاطعة)) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Rabat och regionen Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, i den norra delen av landet. Huvudstaden Rabat ligger i Hassan. Antalet invånare är .

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr